Sawley ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Sawley (1880–1957), englischer Fußballspieler
 George Sawley (1903–1967), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Gordon Sawley (1913–45), australischer Australian-Rules-Footballer

Orte:
 Sawley (Derbyshire)
 Sawley (Lancashire)
 Sawley (North Yorkshire)

Siehe auch:
 Sawley Abbey, Zisterzienserkloster in Sawley, Lancashire